ФК Торпедо Жодино () је белоруски фудбалски клуб из Жодина, који се такмичи у Премијер лиги Белорусије.

Историја 
Клуб је основан 1961. под именом Ракета . Од оснивања до 1969 неколико пута је мењао имена, да би од 1969. узео данашње име, које је у периоду 1989. до 1992, променио у БелАЗ по истоименој фабрици грађевинских машина, када поново узима име Торпедо. Од 1992. учествује у највишој лиги Белорусије.(осим у сезонама 1994-2001) .

Као финалиста Купа Белорусије 2010. пласирао се први пут у међународна такмичења. Торпедо је своју прву утакмицу у европским такмичењима одиграо у првом колу квалификација у УЕФА Лиги Европе 2010/11. против исландског Филкира.

Претходна имена 
 Ракета (1961-1967) 
 Аутозавод (1967- 1969) 
 Торпедо (1969 - 1988) 
 БелАЗ (1989 - 1992) 
 Торпедо (од 1993)

Успеси клуба 
 4. првак Белоруска ССР (БССР): 1970, 1971, 1980, 1981
 2. другопласирани у БССР: 1972, 1985
 2. трећепласирани у првенству БССР: 1975, 1982
 8. освајач купа БССР: 1969, 1971, 1972, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983
 2. финалиста купа БССР: 1970, 1984
 Првак Прве лиге Белорусије: 2001
 Освајач купа Белорусије: 2016
 Финалиста купа Белорусије: 2010
 Финалиста суперкупа Белорусије: 2011

Највиши пласман у Премијер лиги Белорусије је 4. место освојено: 2004, 2005, 2007

Састав екипе 
Списак играча пријављених за квалификације за УЕФА Лига Европе 2010/11. у јуну 2010. године прма сајту клуба.

Торпедо у лигашким и куп такмичењима Белорусије

Торпедо Жодино на вечној табели Премијер лиге Белорусије 
Стање после сезоне 2009.

ФК Торпедо Жодино у европским такмичењима 
Стање 25. јул 2010

Укупни УЕФА коефицијент је 2,5

Збирни европски резултати 
Стање 25. јул 2010.

Познати играчи 
  Виталиј Родионов
  Игор Шитов
  Андреј Шерјаков
  Владимир Бушма
  Сергеј Коваленко

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Навијачки сајт
 Торпедо Жодино на сајту УЕФА.COM
 Torpedo Zhodino at EUFO.DE

Т
Т